SK*9 é uma banda brasileira de pop rock formada em 2007 em Mogi das Cruzes, São Paulo.Fundada quando um grupo de amigos resolveram compartilhar seus talentos fazendo suas próprias músicas com a finalidade de manterem-se unidos. A formação original do Sk*9 consistia Fernandão no vocal, Serginho na guitarra e Lucas Yuri no baixo, porém, passado um tempo, passaram a integrar o grupo John Coca, bateria, que mais tarde fora substituido por Lucas Yuri que largou o baixo e foi pra bateria e mais dois novos integrantes, Lucas que assumiu o baixo que era de Lucas Yuri e Franco para fazer uma dupla com Serginho na Guitarra.

A banda está na ativa até hoje e um de seus maiores sucessos, senão o maior, até o momento foi a música Perder Você!

História 
Sérgio Oliveira, Lucas Yuri e Fernando Lúcio, eram três amigos que estudavam na 8ª série do colégio Instituto Dona Placidina, Mogi das Cruzes, São Paulo. Por serem muito amigos e haver uma possibilidade de se separarem no ano seguinte ou pouco tempo depois, resolveram criar uma banda para manter os três unidos. O nome da banda seria SK*9, nome sugerido por Lucas Yuri, o qual dizia que tinha o seguinte significado: Ver Talentos Irresponsáveis (na língua inglesa). Sérgio e Fernando aceitaram o nome e assim surgia o SK*9.

No ano de 2008, com a necessidade de um baterista, João Cubas, amigo dos três, começou a fazer aulas de bateria e logo em seguida ingressou no grupo. A banda então estava completa.

Em dezembro do mesmo ano, a banda tocou na missa de formatura da sua escola, e ficou um pouko mais conhecida por aqueles que ainda não tinham ouvido falar.

Mas é em 2009 que ocorrem muitas mudanças na banda. Por motivos de brigas (comuns na maioria das bandas), o guitarrista sérginho decide deixar o grupo. Pouco tempo depois a banda arruma outro guitarrista para seu lugar, seu nome era Hyago Artur. Mas o guitarrista não obteve muito sucesso e, Sérginho decide voltar pra banda.

Já no início de agosto, João Cubas, o Coca, deixa a banda e entao ocorrem grandes mudanças, Lucas Yuri, antes baixista, passa a ser baterista, entra na banda Lucas dos Santos para assumir sua posição e a banda parece finalmente ter se acertado.

No dia 4 de outubro de 2009, acontece o primeiro show com essa formação. O show ocorreu no Vegas Teen Club em Mogi das Cruzes e foi um grande sucesso. A banda tocou músicas consagradas como "Ana Júlia", "Tropa de Elite", "Que País é Este" e "Chopis Centis".

Já em novembro, no dia 07, a banda se apresentou no "Dante Fest" e saiu campeã. Destaque para a música "ABC dos Malandrão", perfeitamente executada pelo grupo.

Integrantes

Formação Atual 
 Fernandão - vocal
 Lucas Yuri - bateria
 Sérginho - guitarra
 Franco - guitarra
 Lucas dos Santos - baixo

Ex-Integrantes 
 João Cubas - bateria (foi substituído por Lucas Yuri)
 Zóio - bateria
 Hyago Artur - guitarra (fez parte do grupo na ausência de Sérginho)

Lista de Músicas 
 Passe de Mágica
 O destino que se encarregue
 Amizade Verdadeira
 Inglês
 Amor é bom
 Anos 60
 Perder Você
 Abc do Malandrão

Bandas de pop rock do Brasil
Bandas de São Paulo (estado)